Il doppio maschile del Citi Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Michaël Llodra e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo ma non hanno potuto difenderlo in quanto impegnati alle Olimpiadi di Londra.

Treat Conrad Huey e Dominic Inglot hanno sconfitto in finale Kevin Anderson e Sam Querrey per 7-67, 69-7, [10-5].

Teste di serie

  Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno)
  Robert Farah /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)

  Eric Butorac /  Paul Hanley (quarti di finale)
  František Čermák /  Julian Knowle (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP World Tour 2012
Citi Open 2012